|-
| 203801 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203802 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203803 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203804 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203805 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203806 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 203807 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203808 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203809 - || || 11 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203810 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203811 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203812 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203813 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203814 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203815 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203816 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203817 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203818 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203819 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203820 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203821 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203822 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203823 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || K. Černis
|-
| 203824 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 203825 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 203826 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203827 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203828 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203829 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203830 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203831 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203832 - || || 30 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 203833 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203834 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203835 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203836 - || || 5 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203837 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203838 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203839 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203840 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203841 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203842 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203843 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203844 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203845 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203846 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203847 - || || 11 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203848 - || || 11 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203849 - || || 11 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203850 - || || 11 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203851 - || || 11 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203852 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203853 - || || 13 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203854 - || || 12 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203855 - || || 13 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203856 - || || 14 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203857 - || || 12 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203858 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203859 - || || 15 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203860 - || || 6 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203861 - || || 23 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203862 - || || 24 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203863 - || || 27 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203864 - || || 30 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203865 - || || 16 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203866 - || 2002 XF || 1 de desembre de 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 203867 - || 2002 XZ || 1 de desembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203868 - || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203869 - || || 2 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203870 - || || 2 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203871 - || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203872 - || || 9 de desembre de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203873 - || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203874 - || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203875 - || || 11 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203876 - || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203877 - || || 5 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203878 - || || 28 de desembre de 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 203879 - || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203880 - || || 2 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 203881 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 203882 - || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 203883 - || || 26 de gener de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 203884 - || || 26 de gener de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 203885 - || || 28 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 203886 - || || 31 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 203887 - || || 23 de febrer de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203888 - || || 6 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 203889 - || || 10 de març de 2003 || Campo Imperatore || Campo Imperatore
|-
| 203890 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203891 - || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203892 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 203893 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 203894 - || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203895 - || || 26 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203896 - || || 8 d'abril de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 203897 - || 2003 HD || 21 d'abril de 2003 || Siding Spring || Siding Spring
|-
| 203898 - || || 25 d'abril de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 203899 - || || 27 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203900 - || || 24 d'abril de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
|}

3